Der Geist der Rose steht für

 Der Geist der Rose (Diamant), ein seltener rosafarbener Diamant von 14,83-Karat (aus einem 2017 gefundenen 27,85-Karat-Stein gefertigt)
 Le Spectre de la Rose (dt. Der Geist der Rose), Balleteinakter von Michel Fokine (1911) nach Musik von Carl Maria von Weber und dem Libretto von Jean-Louis Vaudoyer